Vitória da Conquista (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Vitória da Conquista (gemeente), een gemeente in deze microregio